Олд скул ( «Старая школа») может означать:
 На языке «неформалов» — ранняя музыка какого-либо направления. Например, творчество групп Throbbing Gristle и Cabaret Voltaire — это «олдскульный» индастриал, а The Cure — олдскул готик-рок; Metallica — олдскульная треш-метал группа.
 Old School — самый ранний жанр хип-хопа, рэпа.
 Old School — ранний драм-н-бейс.
 Old School — комикс серии Army of Darkness, выпущенный в 2006 году.
 Old School — стиль катания на горных лыжах.
 Old School — увлечение игрой и/или коллекционированием старого видео, компьютерных игр или аркад.
 «Старая закалка» () — комедия, США, 2003 год; реж. Тодд Филлипс.
 Old School (тату) — один из стилей татуировки.
 Old School — направление в моде, дизайне, ориентирующееся на возрождение модных направлений прошлых поколений, эпох. Схоже с винтажом. Этот термин обычно используется, чтобы обозначить важное отношение к чему-то, что имеет непреходящую ценность или качество: например, кроссовки «Динамо».
 Old School Revival — направление в настольных ролевых играх, черпающее вдохновение для философии и принципов дизайна в играх 1970-х — начала 1980-х годов.
См. также классика.